Baldermann ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Baldermann († nach 1941), deutscher Unternehmer 
 Ingo Baldermann (* 1929), deutscher evangelischer Theologe 
 Josef Anton Baldermann (1903–1943), österreichischer Werkzeugfräser und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus